Silence (silenzio in inglese e francese) può riferirsi a:

Cinema 
 Silence – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
 Io l'ho ucciso (Silence) – film del 1926 diretto da Rupert Julian
 Silence – film del 1926 diretto da Hugh Brooke e John Greenidge
 Silence – film del 1931 diretto da Louis J. Gasnier e Max Marcin
 Silence – film del 1974 di John Korty
 Silence – film del 1997 di Jack Darcus
 Gli occhi dell'innocenza (Silence) – film del 2003 diretto da Tom Whitus
 Silence – film del 2016 diretto da Martin Scorsese

Musica 
 Silence – album di Michael Mantler del 1976
 Silence – album dei PGR del 1985
 Silence – album di Charlie Haden con Chet Baker, Enrico Pieranunzi e Billy Higgins del 1989
 Silence – album di Pete Namlook e Dr. Atmo del 1992
 Silence – album di Tara MacLean del 1996
 Silence – singolo dei Delerium del 1999, dall'album Karma
 Silence – album dei Sonata Arctica del 2001
 Silence – album dei Blindside del 2002
 Underconstruction 1: Silence – EP di Gigi D'Agostino del 2003
 Silence – canzone di Gigi D'Agostino del 2004
 Silence – album degli A.C.T del 2006
 Silence – singolo di Stromae del 2010
 Silence – singolo dei The Ting Tings del 2012, dall'album Sounds from Nowheresville
 Silence – album dei Cadaveria del 2014
 Silence – singolo di Marshmello in collaborazione con Khalid del 2017

Pagine correlate 
 Silenzio (disambigua)